Jeszcze dzień życia (książka) – książka 
 Jeszcze dzień życia (film) – film animowany Raúl de la Fuente i Damiana Nenowa (2018)